Segeberg ist der Name:

 eines Kreises in Schleswig-Holstein, siehe Kreis Segeberg
 der Kreisstadt dieses Kreises, siehe Bad Segeberg

Segeberg ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Segeberg († 1506), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Bertold Segeberg († 1460), Dekan der Artistenfakultät in Greifswald
 Harro Segeberg (1942–2015), deutscher Germanist
 Johann Segeberg (* um 1384; † 1464), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Meinhard von Segeberg (* um 1130 bis 1140; † 1196), der erste Bischof von Livland in Uexküll
 Volker von Segeberg, Heiliger der katholischen Kirche
 Kloster Segeberg, Kloster bzw. Augustiner-Chorherrenstift in Bad Segeberg in Holstein